Легкі крейсери типу «Ліндер» (англ. Leander-class cruiser) — клас військових кораблів з 8 легких крейсерів, що випускалися британськими суднобудівельними.
 Макс Ліндер (16 грудня 1883 — 30 жовтня 1925) — відомий французький актор-комік, один з найпопулярніших «королів сміху» часів німого кіно. 
 Ернст Ліндер (швед. Ernst Linder; 25 квітня 1868, Похья, Велике князівство Фінляндське — 14 квітня 1943, Стокгольм, Швеція) — фінський і шведський військовий діяч, генерал кавалерії.